Franklin Pease García Yrigoyen (Lima, 28 de noviembre de 1939 - Lima, 13 de noviembre de 1999) fue un historiador peruano.

Biografía 
Fue hijo de Benjamín Franklin Pease Olivera y María Manuela García Yrigoyen e Yrigoyen. Su padre ostentó el cargo de vicealmirante, el más elevado de la Marina de Guerra del Perú en ese entonces y su madre descendía del político Manuel Yrigoyen Arias. Por la rama paterna, descendía de ingleses de Darlington, Gran Bretaña. A su vez, uno de sus ascendientes fue Joseph Pease, primer miembro cuáquero electo del Parlamento inglés y pionero de los ferrocarriles en Inglaterra.

Uno de sus hermanos fue Henry Pease (1944-2014), destacado sociólogo y político, que fue presidente del Congreso del Perú entre 2003 y 2004.

La educación de Franklin durante sus primeros años fue confiada a Severina Vera Ayala, quien le inculcó su amor por la historia peruana. A una tierna edad se volvió medianamente sordo, por lo que se vio obligado a utilizar audífonos hasta su muerte.

Asistió al colegio de la Inmaculada, regentado por jesuitas. Al finalizar el colegio comenzó a estudiar Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se doctoró en 1967. Ya desde 1965, enseñaba en dicha casa de estudios, donde además ejerció como decano de su Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Hacia fines del siglo XX, se le diagnosticó cáncer de páncreas, que poco después causó su fallecimiento.

Su amplia producción bibliográfica así como su biblioteca particular se encuentran en la Biblioteca Nacional del Perú.

Obras

Libros 
 Amaru Inca Yupanqui. Lima, 1964
 Causas religiosas de la guerra entre el Cusco y Quito. Lima, 1965
 El derecho y la aparición del Estado inca'''. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, 1965.
 Religión andina en Francisco de Avila. Lima: CIP, 1970
 Los últimos incas del Cuzco. Lima: [Tall. Graf. P.L. Villanueva], 1972 (otras ediciones en 1976, 1981, 1991, 2004)
 El dios creador andino. Lima: Mosca Azul Editores, [1973] (otra ed. 1975)
 Introducción a la historia. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Estudios Generales Letras, 1973
 Les derniers incas du Cuzco. París: Maison Mame, 1974. ISBN 9972613097
 Del Tawantinsuyu a la historia del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978 (otras ediciones en 1989, 2001) ISBN 9972423875
 Perú. México: Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, 1979
 Mesianismo andino e identidad étnica. Quito: Centro de Investigación y Cultura del Banco Central del Ecuador, 1982
 El pensamiento mítico. Lima: Mosca Azul, 1982
 Apuntes sobre la etnohistoria peruana actual. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1983
 Casos y variaciones de la verticalidad en los Andes del sur. Florida: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, 1983
 La noción de propiedad entre los incas. Tokio: Universidad de Tokio, 1986
 Índice del segundo libro notarial de Moquegua. Tokio: Departamento de Idiomas Extranjeros, Facultad de Artes y Ciencias, Universidad de Tokio, 1988
 Los incas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991 (otras ediciones en 1992, 1998, 2007) ISBN 9789972428203
 Curacas, reciprocidad y riqueza. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992 (otra ed. 1999). ISBN 8489309434
 La historia del Perú en la Revista de la Universidad Católica. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1993
 El pasado andino. Lima: Instituto Riva-Agüero, 1994
 Breve historia contemporánea del Perú. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1995
 Las crónicas y los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero; Fondo de Cultura Económica, 1995. ISBN
 Histoire des incas. Dijón-Quetigny: Maisonneuve & Larose : Wamani Editeur, 1995
 Historia general de América Latina. Vol. II: El primer contacto y la formación de nuevas sociedades. Madrid: Trotta; París: Unesco, [1999-2006]. ISBN 9233031500
 Historia de la Cámara de Comercio de Lima, 1963-1990. Lima: Cámara de Comercio de Lima, 2000

 Artículos 

 "Cuatro edades pre-ingas". Areté: revista universitaria, 2: 66-68. Lima: PUCP, 1959.
 "Causas religiosas de la guerra entre el Cusco y Quito". Historia y Cultura, 1: 127-136. Lima, 1965.
 "El derecho y la aparición del Estado Inca". Derecho, 24: 36-45. Lima: PUCP, 1965.
 "El mestizaje religioso y Santa Cruz Pachacuti". Revista histórica, 28: 125-131. Lima, 1965.
 "En torno al culto solar incaico". Humanidades, 1: 109-141. Lima: PUCP, 1967.
 "Cosmovisión andina". Humanidades, 2: 171-199. Lima: PUCP, 1968
 "El mito de origen cuzqueño y la creación solar". Amaru: revista de artes y ciencias, 8: 67-70. Lima, 1968.
 "El Príncipe de Esquilache y una relación sobre la extirpación de la idolatrías". Cuadernos del Seminario de Historia, 9: 81-92. Lima: PUCP, 1968-1969.
 "Simbolismo de centro en el Inca Garcilaso". En: Mesa redonda de ciencias prehistóricas y antropológicas, pp. 205-211. Lima : PUCP. Instituto Riva-Agüero, 1969
 "El mito de Manco Cápac y la Conferedación Cuzqueña". Boletín del seminario de arqueología", 2: 82-90. Lima: PUCP, 1969.
 "Visita del Obispado de Charcas antes de 1590 : notas sobre la evangelización". Humanidades, 3: 89-125. Lima: PUCP, 1969.
 "Aproximación al delito entre los incas". Derecho, 29: 52-62. Lima: PUCP, 1971.
 "Etnohistoria andina: un estado de la cuestión". Historia y Cultura, 10: 207-228. Lima: Museo Nacional de Historia y Arqueología, 1976-1977.
 "Las versiones del mito de Inkarrí". Revista de la Universidad Católica, 2: 25-41: Lima: PUCP: 1977.
 "Etnohistoria andina : problemas de fuentes y metodología". Revista semestral de ciencias sociales, 13: 167-181. Lima: 1977.
 "La formación del Tawantinsuyo : mecanismo de colonización y relaciones con las unidades étnicas". Histórica, 3 (1): 97-120. Lima: PUCP, 1979
 "Historia andina: hacia una historia del Perú". Revista Histórica, 32: 197-212. Lima, 1979-1980.
 "Las relaciones entre las Tierras Altas y la Costa del Sur del Perú: fuentes documentales". Bulletin of the National Museum of Ethnology, 5 (1): 301-310. Osaka: 1980.
 "Unidades étnicas y noción de identidad en el Perú colonial". Cielo abierto, 6 (17): 39-48. Lima: 1981.
 "Continuidad y resistencia de lo andino". Allpanchis, 17-18: 105-118.
 "Garcilaso andino". Revista Histórica, 34: 41-52. Lima: Academia Nacional de Historia, 1983-1984.
 "La noción de propiedad entre los Incas: una aproximación". En: Etnografía e historia del mundo andino: continuidad y cambio, p. 3-33. Editado por Shozo Masuda. Tokio: Universidad de Tokio, 1986
 "Notas sobre Wiraqocha y sus itinerarios". Histórica, 10 (2): 227-235. Lima: PUCP, 1986.
 "Etnohistoria andina : problemas de fuentes y metodología". En: La etnohistoria en Mesoamérica y los Andes, p. 209-228. Compilado por Juan Manuel Pérez Zevallos. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1987.
 "La conquista española y la percepción andina del otro". Histórica, 13 (2): 171-196. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú: 1989.
 "Ritual y conquista incaica". Boletín del Instituto Riva-Agüero, 16: 13-20. Lima: PUCP, 1989.
 "Los incas en la colonia". Revista Histórica, 37: 45-57. Lima: Academia Nacional de Historia, 1990-1992.
 "Mitos del mar en la Región Andina". En: Actas del Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana (1° : 5-7 nov. 1991: Callao), pp. 225-239. Lima: Instituto de Estudios Marítimos del Perú, 1993
 "Las lecturas del Inca Garcilaso y su información andina". Histórica, 18 (1): 135-158. Lima: PUCP, 1994.
 "¿Por qué los andinos son acusados de litigiosos?". Derechos culturales, pp. 27-33. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996.
 "El Inca en la Colonia". En: Herederos de los Incas, pp. 63-118. Edición de Benjamín Villegas. Bogotá: Villegas Eds., 1996
 "La reelección presidencial en el contexto histórico". En: Reelección presidencial y derecho de referéndum, pp. 31-36. Lima: Foro democrático, 1997.
 "Las acllas: la formación de una categoría". En: Actas del IV congreso internacional de etnohistoria. Vol. 2, pp. 390-402. Lima: PUCP. Fondo Editorial, 1998
 "Garcilaso's historical approach to the Incas". En: Garcilaso Inca de la Vega: an American Humanist. A Tribute to José Durand, pp. 32-41. Editado por José Anadón. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
 Franklin Pease Garcia-Yrigoyen, 1939-1999, obituario publicado en The Americas, 57 (2), octubre de 2000, pp. v-vii.
 Programa televisivo de Sucedió en el Perú sobre el historiador Franklin Pease
 Martínez Riaza, Ascensión (2000). Franklin Pease Garcia-Yrigoyen, 1939-1999. In Memoriam, Revista complutense de historia de América, 26: 373-376.

Historiadores de Perú
Británico-peruanos
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Fallecidos por cáncer de páncreas
Fallecidos por cáncer en Perú